A 2022-es olasz Formula–4-bajnokság a sorozat kilencedik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon május 7-én kezdődött el a Autodromo Enzo e Dino Ferrari versenypályán és az Mugello Circuit aszfaltcsíkján ért véget október 23-án. Az egyéni bajnokságot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, míg a csapatoknál a Prema Racing diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Megjegyzések:
 Kim Hwarang dél-koreai versenyző, aki a második versenyhétvégét portugál licencel teljesítette, míg a harmadik versenyhétvégétől kezdve dél-koreai licencel versenyzett.
 Pedro Perino mozambik-portugál versenyző, aki az első és a második versenyhétvégét portugál licencel teljesítette, míg a harmadik versenyhétvégétől kezdve portugál licencel versenyzett.
 Zachary David fülöp-szigeteki versenyző, aki máltai licencel versenyzett.
 Nikhil Bohra amerikai-indiai versenyző, aki az első versenyhétvégét szingapúri licencel teljesítette, míg a második versenyhétvégétől kezdve amerikai licencel versenyzett.
 Nyikita Bedrin orosz versenyző, aki olasz licencel versenyzett.
 Viktórija Blohina orosz versenyző, aki a második versenyhétvégétől kezdve olasz licencel versenyzett.
 Maya Weug holland-belga-spanyol versenyző, aki spanyol licencel versenyzett.

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Megjegyzések:
 Eredetileg Alex Dunne szerezte meg az első rajthelyet, azonban egy utólagos büntetés miatt Frederik Lund örökölte meg ezt a pozíciót.
 Mivel túl sokan neveztek az osztrák versenyhétvégre, ezért másképpen tartották meg az eseményt. Összesen 4 versenyt rendeztek meg, ebből a versenyzőknek 2 futamon kellett részt venniük. Az első 36 versenyző kvalifikálhatott az utolsó futamra.

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

További kategóriák

Csapatok

Jegyzetek 

OlaszF422
22